Satellite:

 Satellite — второй альбом американской группы P.O.D.
 Satellite — песня в исполнении немецкой певицы Лены Майер-Ландрут.

См. также 
 Сателлит